Il singolare del Grand Prix Hassan II 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fernando Vicente era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contr Mariano Zabaleta.

Guillermo Cañas ha battuto in finale 7–5, 6–2  Tommy Robredo.

Teste di serie

  Fernando Vicente (primo turno)
  Mariano Puerta (primo turno)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  Andreas Vinciguerra (primo turno)

 Álex Calatrava (secondo turno) 
 Younes El Aynaoui (semifinali) 
 Arnaud Di Pasquale (primo turno) 
n/a

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2001
ATP Tour 2001